Blaubär bezeichnet:
 als Tier:
Blauer Bär oder Gletscherbär (Ursus americanus emmonsii): eine Unterart des Amerikanischen Schwarzbären
Tibetischer Blaubär oder Tibetischer Braunbär (Ursus arctos pruinosus): eine Unterart des Braunbären
 als Figur in den Medien:
 Käpt’n Blaubär: vom Zeichner und Autor Walter Moers 1988 erfunden, bekannt geworden durch „Die Sendung mit der Maus“

 als Auszeichnung:
 Blauer Bär (Auszeichnung), ein von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa in Berlin gemeinsam mit der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland vergebener Preis für beispielhaftes Europaengagement von Berlinern.